

Letteratura 
 Adrian Chivu (1975) – scrittore rumeno

Politica 
 Chivu Stoica (1908-1975) – politico rumeno

Sport 
 Cristian Chivu (1980) – calciatore rumeno